Пальмера () — имя собственное; распространено в виде топонимов и названий.
 Бельявиста-Ла-Пальмера — один из одиннадцати административных районов, на которые подразделяется городской муниципалитет Севилья.
 Фуэнте-Пальмера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.